Amla fou un jagir de Gwalior. Fou fundat per un net del maharana Raj Singh de Mewar, de nom Bihay Singh, que va rebre el jagir d'Amla del sobirà de Gwalior. Pertanyia al clan Ranawat dels rajputs sisòdia.

Principats de l'Índia Britànica